Fish (in inglese, "pesce") può riferirsi a:

Agronomia 
 Fish – cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum

Associazioni 
FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap

Film
 Fish – cortometraggio del 1916 diretto da Bert Williams

Geografia
 Fish River – in Sudafrica, nella Provincia del Capo Orientale
 Fish River – in Australia, nel Nuovo Galles del Sud
 Fish River – in Namibia, dà anche il nome al celebre Fish River Canyon
 Fish River – nel Maine, Stati Uniti

Informatica 
Friendly interactive shell – shell utilizzata dai sistemi operativi Unix-like
Files transferred over shell protocol – protocollo di trasferimento dati

Musica 
Fish (cantante) – cantante britannico
Fish o Big Fish – disc jockey e beatmaker italiano
 Fish – soprannome di Chris Squire, bassista degli Yes
 Fish – soprannome di Jon Fishman, batterista dei Phish
 The Fish – traccia dell'album Fragile degli Yes del 1971
 Fish – traccia dell'album Steps in Time dei King del 1984

Personaggi immaginari 
 Fish – personaggio della serie manga e anime I Cavalieri dello zodiaco, cavaliere della costellazione dei Pesci

Persone 
Albert Fish – serial killer statunitense
Bobby Fish, pseudonimo di Robert Fish – wrestler statunitense
Bubble Fish, nome d'arte di Robert Gitelman – disc-jockey israeliano
Erik Fish – ex nuotatore canadese
Fred Fish – programmatore statunitense
Frederick Samuel Fish – imprenditore, politico e avvocato statunitense
Ginger Fish, all'anagrafe Kenneth Robert Wilson – batterista statunitense
Graeme Fish – pattinatore di velocità su ghiaccio canadese
Hamilton Fish – politico statunitense, figlio di Nicholas
Hamilton Fish IV – politico statunitense, bisnipote di Hamilton
Jennifer Fish – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio statunitense
Mardy Fish – tennista statunitense
Mark Fish – ex calciatore sudafricano
Matt Fish – ex cestista statunitense
Nancy Fish – attrice statunitense
Nicholas Fish – ufficiale statunitense
Nicholas Fish II – diplomatico statunitense, figlio di Hamilton
Phil Fish, pseudonimo di Philippe Poisson – autore di videogiochi canadese
Rhiannon Fish – attrice australiana con cittadinanza canadese
Stanley Fish – insegnante, filosofo e critico letterario statunitense

Scienza 
 FISH – Ibridazione fluorescente in situ (dall'acronimo di Fluorescent in situ hybridization), tecnica per la localizzazione dei geni